Csetényi-Komáromi Ferenc (Csetény, 1744. január 30. – Nagyláng, 1859. november 4.) magyar béres és korrekorder.

Élete 
1744. január 30-án született Csetényen Csetényi József és Takács Judit fiaként, keresztszülei Kolosváry György csetényi uradalmi tisztségviselő és Palkovics Erzsébet voltak. Szüleit korán elveszítette, s szintén korán kezdett el kisbéresként szolgálni Mezőszentgyörgyön. Legelső évi bére szállás és élelem mellett 10 váltó garas volt. Később átkerült Fejér megyébe, ahol Kislángon és Nagylángon is szolgált, de élete során megfordult Komárom táján, a Bácskában, és Szeged vidéként is, II. József uralkodásának utolsó éveiben viszont már Zimonyban volt. Miután ötven évig szolgálta béresként a Zichy-családot, öregkorában a ma Seregélyeshez tartozó János-majori pusztán élt.

1859. november 4-én hunyt el Nagylángon 115 éves korában.

Források 

 https://cseteny.hu/erdekessegek/
Korrekorderek
1744-ben született személyek
1859-ben elhunyt személyek